A 33-a ediție a Cupei Mondiale de Scrimă s-a desfășurat din octombrie 2003 până la Jocurile Olimpice de vară din 2004 de la Atena în Grecia.

Spadă individual

Floretă individual

Sabie individual

Spadă pe echipe

Team Foil

Team Sabre

Referințe
 Clasamentul FIE

2003 în scrimă
2004 în scrimă
Cupa Mondială de Scrimă